Чемпионат Швеции по футболу 2006 был 82-м сезоном Аллсвенскан. Он начался 1 апреля 2006 года и закончился 5 ноября. В лиге Аллсвенскан выступали 14 команд. Чемпионом в 5-й раз в своей истории стал ИФ «Эльфсборг», спустя 45 лет после своего предыдущего чемпионства.

Турнирная таблица

Примечания

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Турнирная таблица на сайте Шведской футбольной ассоциации

Футбол в Европе в 2006 году
Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2006 году